Соревнования в плавании на 100 метров баттерфляем (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 25 и 26 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 25 марта в 10:00 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:00, а финал — 26 марта в 19:12.

Медалисты

Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылка
Результаты 

100 м, баттерфляй, женщины